Montclus kan syfta på:
 Montclus, Gard
 Montclus, Hautes-Alpes